— 103-й император Японии, синтоистское божество. Годы правления: 21 августа 1464 — 21 октября 1500.

Биография 
Император Го-Цутимикадо родился 3 июля 1442 года. Он был первенцем императора Го-Ханадзоно. Матерью мальчика была фрейлина Оиномикадо Нобуко, названая дочь министра печати Оиномикадо Нобумунэ. Новорождённому дали имя Фусахито.

В 1457 году принца провозгласили наследником престола, а в 1464 году император Го-Ханадзоно передал ему титул императора Японии. Отец принца продолжал негласно руководить делами Императорского двора до 1470 года.

Правление императора Го-Цутимикадо совпало со смутой годов Онин 1467—1477 годов, в ходе которой большая часть столицы Киото была разрушена самурайскими войсками. Императорский дворец также пришёл в упадок, поэтому монарх должен был проживать у своего подданного, сёгуна Асикаги Ёсимасы. Из-за того что император проводил жизнь как беженец, он пять раз пытался отречься от трона, однако окружение не позволяло ему сделать это. Главной причиной отказа была нехватка средств императорской казны для проведения церемонии отречения.

Чтобы забыть о бедности и преодолеть душевное беспокойство, император Го-Цутимикадо изучал японскую классику и занимался стихосложением. Он составил две антологии собственных произведений —  и .

21 октября 1500 года император Го-Цутимикадо умер в 58-летнем возрасте. Из-за отсутствия денег на похороны, его гроб стоял в императорском дворце в течение 40 дней. После сбора пожертвований покойного монарха наконец похоронили в , на территории современного района Фусими в Киото.

Генеалогия

Примечания

Литература 
  『新編　日本史辞典』 (Новое издание. Словарь истории Японии) / 京大日本史辞典編纂会. — 東京: 東京創元社, 1994. — P.1057—1058.
  『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69))